Хирсешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Хирсешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Хирсешть.
 Хирсешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кимпань.